

Sigle 
 Pro Grigioni Italiano  – associazione culturale svizzera
 Protected Geographical Indication  – Indicazione geografica protetta

Codici 
 PGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dundo, Chitato Portugalia, Angola
 pgi – codice ISO 639-3 della lingua pagi